Владисла́в Га́лкин:
 Галкин, Владислав Борисович (1971—2010) — советский и российский актёр.
 Галкин, Владислав Иванович (род. 2002) — российский футболист.
 Галкин, Владислав Николаевич (1930—2016) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.